Хентај (, метаморфоза, абнормалност, сексуална перверзија) је јапанска реч која на западу означава експлицитан сексуални порнографски садржај у стриповима или анимацијама, поготову оним који су пореклом из Јапана попут анимеа, манге или видео игре. Блажа верзија хентаја, која није експлицитна већ просто еротска је ечи. У Јапану, сексуално експлицитан садржај се зове 18-кин (18+; забрана за малолетнике) или сеиџин (за одрасле). У јапанском сленгу хентај значи „перверзњак“ или „чудак“. Постоје облици екстремитета приказани у хентају, као што су силовање, тентакли (чудовишта с пипцима) и други фетиши. Такође постоје и аниме и манге које само садрже хентај елементе као што су јаои и јури, а да им то није главни мотив, иако постоје и такви случајеви.

Литература 
 Aquila, Meredith (2007). "Ranma 1/2 Fan Fiction Writers: New Narrative Themes or the Same Old Story?" Mechademia 2.
 
 
 
 Perper, Timothy and Cornog, Martha (March 2002). Eroticism for the masses: Japanese manga comics and their assimilation into the U.S. Sexuality & Culture, 6 (1). стр. 3-126.

Спољашње везе 

Порнографија
Аниме и манга — терминологија